Hooligans – brytyjsko-amerykański film z 2005
 Hooligans – węgierski zespół muzyczny
 Hooligans – album kompilacyjny The Who
 Hooligans – singel Don Diablo i Example’a

Zobacz też 
 chuligan
 chuligaństwo